Пальм — многозначное понятие.

Носители фамилии 
 Пальм, Август (1849—1922) — шведский социалист.
 Пальм, Александр Иванович (1823—1885) — русский писатель, поэт и драматург, петрашевец.
 Пальм, Викинг (1923—2009) — шведский борец, чемпион Олимпиады 1952.
 Пальм, Виктор Алексеевич (1926—2010) — советский и эстонский учёный, народный депутат СССР.
 Пальм, Зигфрид (1927—2005) — немецкий виолончелист и педагог.
 Пальм, Иоганн Филипп (1766—1806) — германский книготорговец и издатель из Нюрнберга.
 Пальм, Конрад (1907—1951) — шведский инженер и учёный.
 Пальм, Мати (1942—2018) — эстонский оперный певец.
 Пальм, Сергей Александрович (1849—1915) — русский артист оперетты, сын А. И. Пальма.
 Пальм, Сийм-Стен (род. 1992) — эстонский футболист.
 Пальм, Торстен (род. 1947) — шведский автогонщик, пилот Формулы-1.
 Пальм, Уно Вольдемарович (1933—1989) — советский учёный-электрохимик, заслуженный деятель науки Эстонской ССР (1977).
 Пальм, Уно Гуннар (1944—2010) — шведский мотогонщик.
 Пальм, Черстин (род. 1946) — шведская фехтовальщица на рапирах, участница семи подряд летних Олимпиад.

Другое 
 Пальм — древнеримская мера длины — от латинского «ладонь».
 Пальм большой — древнеримская мера длины, равная трём пальмам.

См. также 
 Мюллер-Пальм, Адольф (1840—1904) — немецкий писатель
 Палм, Якобо (1887—1982) — композитор и музыкант, живший на острове Кюрасао
 Palm
 Пальма (значения)
 Пальмин
 Пальмов
 Уравнение Коппеля-Пальма